Тобольская православная духовная семинария — высшее духовное учебное заведение Тобольской и Тюменской епархии Русской православной церкви, готовящее священно- и церковнослужителей.

История 
В 1703 году в Тобольске, по указу Петра I, митрополитом Филофеем (Лещинским) было открыто первое за Уралом учебное заведение — славяно-русская школа. В 1743 году по инициативе митрополита Антония (Нарожицкого) школа была преобразована в Тобольскую Духовную Семинарию . С момента основания семинария располагалась в архиерейском доме, позднее в 1770 году по указанию епископа Варлаама была перемещена в тобольский Знаменский монастырь .

Управление семинарией осуществлялось ректором под непосредственным присмотром митрополита . Одновременно ректор исполнял обязанности учителя богословия. За ректором шел префект, он же учитель класса философии. Одновременно было учреждено семинарское правление, в которое входили ректор, перфект и учитель риторического класса. Правление принимало присягу и ему было дано право напрямую обращаться с письменными просьбами в Синод. 

Первоначально в Тобольской семинарии были открыты только низшие классы — фары и инфимы, грамматики и синтаксиса, затем класс пиитики, а в 1748 году — класс риторики. Позднее открылись классы философский и богословский, и с 1764 года Тобольская Духовная семинария имела полный набор классов. При Екатерине II она была в числе восьми из двадцати шести российских семинарий, где преподавался полный восьмиклассный курс.

В 1840 году была проведена вторая реформа духовных учебных заведений.

Последний выпуск в семинарии состоялся весной 1919 года, после чего семинария закрылась.

Современное положение 
14 октября 1989 года Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение об открытии Тобольской духовной семинарии. В 1991 году при семинарии было открыто Регентское отделение, а в 1996 году — Иконописная школа.

В 2013 году преподаватель Тобольской семинарии диакон Димитрий Викторович Прахт успешно защитил кандидатскую диссертацию «Тобольская духовная семинария в контексте реформ среднего духовного образования в 19 — нач. 20 вв.»

В феврале 2014 года решением Учебного комитета Русской Православной Церкви в Тобольской Духовной семинарии учреждена магистратура по двум профилям подготовки: «Церковная история» и «Миссиология».

28 декабря 2018 года Священный Синод Русской православной церкви констатировал, что семинария имеет «существенные недостатки в обеспечении учебного процесса и реализации программ подготовки священнослужителей» и постановил приостановить набор студентов на магистерские программы с 2019/2020 учебного года до исправления ситуации и ходатайства Учебного комитета Русской православной церкви о возобновлении набора.

Ректоры 

 Михаил (Миткевич) (1758—1772)
 Илия (Шумилевич) (1773—1784)
 Михаил (Бурдуков) (1799—1810)
 архимандрит Филарет (Амфитеатров) (1810—1813)
 Евгений (Баженов) (14 августа 1819—1824)
 Филарет (Райский) (8 октября 1824 — 5 марта 1825)
 Иона (Капустин) (15.03.1830 — 1835)
 Порфирий (Соколовский) (13 июля 1851 — 4 мая 1854)
 Паисий Пылаев (май 1854 — 3 июля 1864)
 протоиерей Николай Потоцкий (1873—1877)
 протоиерей Пётр Головин (1877—1904)
 протоиерей Василий Гагинский (1910—1914)
 протоиерей Николай Асташевский (1914 — 5-8 мая 1915)
 протоиерей Александр Архангельский (5-8 мая 1915—1917)
 Чернавский (? — 1919) и. о. ректора
 протоиерей Александр Замятин (25 апреля 1919 — 26 июня 1920)
 архимандрит Макарий (Веретенников) (октябрь 1989 — сентябрь 1990)
 архимандрит Георгий (Тертышников) (сентябрь — октябрь 1990) не прибыл
 митрополит Димитрий (Капалин) (с октября 1990)

Преподаватели 

 Сидоренко, Алексей Константинович — протоиерей, доцент Тобольской духовной семинарии, кандидат философских наук, почетный настоятель храма в честь Покрова Божией Матери в городе Ишима.

Известные выпускники 

 Абрамов, Николай Алексеевич — знаменитый этнограф Сибири
 Александр (Иноземцев) — председатель собора Украинской автокефальной православной церкви в Луцке (1942)
 Дерябин, Андрей Фёдорович — основатель Ижевского оружейного завода, руководитель Департамента горных и соляных дел (1811—1817) и Горного кадетского корпуса
 Елисеев, Григорий Захарович, выпуск 1840 года — редактор журнала «Отечественные записки» (1868—1881), один из прототипов Ракитина в «Братьях Карамазовых»
 Знаменский, Михаил Степанович — мемуарист, иллюстратор, автор портретов декабристов в ссылке
 св. Макарий (Невский), выпуск 1855 года — митрополит Московский и Коломенский (1912—1917), «апостол Алтая»
 Иероним Кирилов (в миру Иван; 1765—1829) — архимандрит РПЦ; педагог и ректор Пермской духовной семинарии.
 Мансветов, Григорий Иванович — член Академии Российской (1827)
 Павлов, Алексей Степанович — член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской Академии наук (1873)
 св. Стефан Омский, выпуск 1824 года
 Словцов, Пётр Андреевич, выпуск 1788 года — историк Сибири и поэт
 Филарет (Райский) (до пострижения Федор; 1788—1825) — архимандрит, в 1824 году был ректором ТДС.

Примечания

Литература 
 Гермоген (Серый), игумен История Тобольской духовной семинарии с 1743 г. до закрытия в 1919 г. // сайт Московской духовной академии, 21 июня 2012
 
 
 Цысь В. В. «​Относились без малейшей бережливости…» : Жизнь Тобольской духовной семинарии в начале XX века // Родина 2012. — № 8. — С. 144—147.
 Прахт Д. В. Протестное движение в Тобольской духовной семинарии в начале XX века // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. 2012. — № 2. — С. 133—138.
 Прахт Д. В. Тобольская духовная семинария в контексте реформ среднего духовного образования в XIX — начале XX вв. // : автореферат дис. … кандидата исторических наук : 07.00.02 / Прахт Дмитрий Викторович; [Место защиты: Алт. гос. ун-т]. — Барнаул, 2013. — 24 с.
 Софронов В. Ю. Подготовка миссионеров в Тобольской духовной семинарии в XVIII—XIX вв // Историко-педагогический журнал. 2014. — № 1. — С. 177—187.
 Худышкин М. П. Формирование преподавательского состава Тобольской духовной семинарии XVIII века // Молодой ученый. 2022. — № 11 (406). — С. 163—166.

Ссылки 

 Официальный сайт Тобольской Духовной семинарии
 Официальный сайт Тобольско-Тюменской епархии
 Тобольская Духовная семинария. История

 
Появились в 1743 году